Fuchs (tyska för räv) är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Adolf Fuchs (död 1662), dansk militär
 
 
 Arved Fuchs (född 1953), tysk polarforskare och författare
 Carl Fuchs (1838–1922), tysk pianist och musikskribent
 Carl Friedrich Fuchs (1802–1874), tysk litteraturforskare och fotograf
 Carl Johannes Fuchs (1865–1934), tysk nationalekonom
 Christian Fuchs (född 1986), österrikisk fotbollsspelare
 Erich Fuchs (1902–1980), tysk SS-officer
 
 Florian Fuchs (född 1991), tysk landhockeyspelare
 Franz Fuchs (1949–2000), österrikisk brevbombare och terrorist
 Hans Peter Fuchs (1928–1999), schweizisk botaniker
 Jenő Fuchs (1882–1955), ungersk fäktare
 Jim Fuchs (1927–2010), amerikansk kulstötare
 Johann Leopold Fuchs (1785–1853), tysk tonsättare
 
 
 Klaus Fuchs (1911–1988), tysk fysiker och spion
 Lazarus Fuchs (1833–1902), tysk matematiker
 Leonhart Fuchs (1501–1566), tysk botaniker
 Markus Fuchs (född 1955), schweiisk hoppryttare
 Martin Fuchs (född 1992),schweiisk hoppryttare
 
 Rickard Fuchs (född 1946), svensk läkare och författare
 Robert Fuchs (1847–1927), österrikisk kompositör
 Rudi Fuchs (född 1942), nederländsk konsthistoriker och utställningskurator
 Rutger Fuchs (1682–1753), svensk friherre, militär och överståthållare
 Ruth Fuchs (född 1946), tysk spjutkastare
 Samuel Fuchs (född 1984), brasiliansk volleybollspelare
 Thomas Fuchs (död 1745), tysk instrumentmakare, matematiklärare och tecknare
 Vivian Fuchs (1908–1999), brittisk geolog och upptäcktsresande
 Waldemar Fuchs (död 1876), svensk biolog
 Walter Fuchs (1914–1993), svensk PR-man, direktör och konstnär
 Wilhelm Fuchs (1898–1947), tysk agronom och SS-officer

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn